Ian Poulter – golfista inglese
 Jordyn Poulter – pallavolista statunitense
 Will Poulter – attore britannico